Војћех Фибак је освојио турнир. У финалу је победио Била Сканлона резултатом 6:2, 6:2, 6:2.

Носиоци

  Брајан Готфрид (полуфинале)
  Мел Персел (друго коло)
  'Војћех Фибак (победник)
  Џеј Лапидус (четвртфинале)

 Маркос Осевар ''(полуфинале) 
 Ерик Фром ''(прво коло) 
 Брус Менсон ''(друго коло) 
 Бил Сканлон ''(финалиста)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1982.
Париз мастерс 1982.